Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anabel Medina Garrigues era la detentrice del titolo.

Aravane Rezaï ha battuto in finale Lucie Hradecká 7–6(2), 6–1.

Teste di serie

 Anabel Medina Garrigues (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio alla schiena)
 Sybille Bammer (primo turno)
 Peng Shuai (quarti di finale)
 Gisela Dulko (secondo turno)

 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Internationaux de Strasbourg 2009